Il y a eu de nombreux Charles dans la Maison de Lorraine. Les enfants de la Maison ducale (les princes), comme ceux de toutes les familles régnantes, étaient en effet appelés « de Lorraine », mais sont souvent plus connus sous le titre du fief qui leur était accordé (de Guise, d'Elbeuf, etc.).

Ducs de Lorraine 
Les historiographes lorrains, voulant établir au  la légitimité des ducs de Lorraine et les rattacher directement aux Carolingiens, comptèrent le Carolingien Charles (953-991), duc de Basse-Lotharingie, comme le premier duc de Lorraine. En réalité, la Basse-Lotharingie est un fief différent de la Lorraine, laquelle est issue de la Haute-Lotharingie ; il n'y a donc pas de continuité entre Charles I et les suivants. Cependant la numérotation des ducs inclut traditionnellement ce premier Charles.

 Charles  (953-991), duc de Basse-Lotharingie
 Charles II le Hardi (1364-1431), duc de Lorraine
 Charles III (1543-1608), duc de Lorraine
 Charles IV (1604-1675), duc de Lorraine
 Charles V (1643-1690), duc de Lorraine

Ducs et comtes de branches cadettes 
 Charles (1554-1611), duc de Mayenne
 Charles  (1555-1631), duc d'Aumale
 Charles , (1571-1640), duc de Guise
 Charles  (1556-1605), marquis puis duc d'Elbeuf
 Charles II (1586-1657), duc d'Elbeuf
 Charles III (1620-1692), duc d'Elbeuf
 Charles de Lorraine (1648-1708), comte de Marsan
 Charles de Lorraine, comte d'Armagnac (1684 † 1751), comte d'Armagnac
 Charles-Alexandre de Lorraine (1712-1780), gouverneur des Pays-Bas
 Charles-Eugène de Lorraine (1751-1825), prince de Lambesc

Ecclésiastiques 
 Charles de Lorraine (1524-1574), cardinal de Guise puis de Lorraine, archevêque de Reims
 Charles de Lorraine (1561-1587), évêque de Toul et de Verdun
 Charles de Lorraine (1567-1607), cardinal de Lorraine, évêque de Metz et de Strasbourg
 Charles de Lorraine (1592-1631), évêque de Verdun
 Charles de Lorraine (1680-1715), primat de Lorraine, évêque d'Olmütz et d'Osnabrück, puis archevêque-électeur de Trèves

Charles